Woodbrook (englisch in etwa: Holzbach) ist der Name verschiedener geographischer Orte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodbrook (Delaware), eine Gemeinde in New Castle County
 Woodbrook (Maryland)
 Woodbrook (Virginia), eine Gemeinde in Albemarle County

Orte in Trinidad und Tobago:
 Woodbrook (Port of Spain), ein Ortsteil von Port of Spain

Orte in Irland:
 Woodbrook (County Tyrone), eine Ortschaft im County Tyrone, Nordirland
 Woodbrook (County Wexford), eine Ortschaft im County Wexford, Republik Irland
 Woodbrook (County Wicklow), eine Ortschaft im County Wicklow, Republik Irland
 Woodbrook House, ein Gut im County Leitrim, Republik Irland

Woodbrook bezeichnet zudem:
 Woodbrook, das siegreiche Rennpferd des Grand National 1881
 britische Baronets-Titel der erloschenen Familien Cochrane (mit Bezug auf Wicklow) und Hamilton (mit Bezug auf Tyrone)